Шира — озеро в Хакасії.
 Шира — село в Хакасії.
 Шира — станція Красноярської залізниці в Хакасії.

Див. також 
 Віла-Франка-де-Шира — муніципалітет у Португалії.
 Віла-Франка-де-Шира — парафія в муніципалітеті Шира.